Phare de Sauðanes (Saudanes) est le nom de deux phares d'Islande :
 Phare de Sauðanes (Norðurland vestra)
 Phare de Sauðanes (Súgandafjörður)